Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2005 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2005 году турнир прошёл с 24 по 30 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную после US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Михаил Южный
 в парном разряде —  Арно Клеман и  Микаэль Льодра

Общая информация 
Посев одиночного приза возглавил Николай Давыденко (восьмая ракетка мира в тот период); впрочем ни он, ни его соотечественник и прошлогодний чемпион Михаил Южный, не смогли подобраться к борьбе за титул в том году, уступив на стадии четвертьфинала. В отсутствии россиян титул достался второму сеянному: Томасу Юханссону, уступившему на пути к финалу лишь один сет, а в решающем поединке справившемуся с пятой ракеткой посева Николасом Кифером. Сильнейшим несеянным участником основной сетки стал Робин Вик, добравшийся до полуфинала.

Парный турнир привлёк к себе не меньшее внимание, когда организаторы объявили, что смогли привлечь на соревнование тогдашнюю первую пару мира Йонас Бьоркман / Максим Мирный. Швед и белорус уверенно начали турнир, но в дальнейшем не смогли сохранить свой статус фаворитов, когда борьба начала носить куда более равный характер: выиграв затяжной полуфинал против одной несеянной пары, в финале они уступили другой: австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру. Для последних этот титул стал дебютным в совместной карьере на подобном уровне, завоёванный во втором финале. Прошлогодние чемпионы — Арно Клеман и Микаэль Льодра — на новый турнир не приехали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томас Юханссон обыграл  Николаса Кифера со счётом 6-4, 6-2.
 Юханссон выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кифер уступает 2-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Юлиан Ноул /  Юрген Мельцер обыграли  Йонаса Бьоркмана /  Максима Мирного со счётом 4-6, 7-5, 7-5.
 Ноул выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мельцер с 4-й попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2005

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2005 года
2005
2005 год в Санкт-Петербурге